Ernie Collett (1895–1951) olimpiai bajnok kanadai jégkorongozó
 Ernie Collett (1914–1980) angol labdarúgó, az Arsenal játékosa és edzője